Die Saison 2014/15 ist die 23. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte der HK Schachzjor Salihorsk, der den HK Junost Minsk im Finale glatt mit 4:0 Siegen bezwingen konnte.

Modus 
Die Saison wurde in drei Phasen aufgeteilt. Zunächst bestritten alle elf Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der jede Mannschaft 40 Spiele absolvierte. Anschließend wurden die Mannschaften in zwei Gruppen mit sechs respektive fünf Mannschaften eingeteilt. In den jeweiligen Gruppen absolvierten die Teilnehmer 15 respektive 12 weitere Spiele unter Mitnahme der Punkte aus der ersten Saisonphase. Die sechs Mannschaften der Gruppe A sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Erste Saisonphase 

Im Frühsommer 2014 gründete der HK Dinamo Minsk ein neues Farmteam in Maladsetschna, das als HK Dinamo Maladsetschna an der Extraliga teilnimmt.

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, N = Niederlagen

;

Zweite Saisonphase

Gruppe A

Gruppe B

Beste Scorer

Playoffs

Turnierplan

Weblinks 
 Tabelle nach der zweiten Saisonphase bei pointstreak.com
 Topscorer der regulären Saison bei pointstreak.com
 Topscorer der Play-offs bei pointstreak.com

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2014/15